Шарль Садрон () (родился в 1902 г. в Клюи, умер в 1993 г. в Орлеане) — французский физикохимик, специалист по биологическим макромолекулам.

Биография 

Ш. Садрон был профессором на факультете естественных наук университета Страсбурга. В 1945 году основал Центр исследований макромолекулярной физики (Centre d’Étude de Physique Macromoléculaire), в 1954 году переименованный в Центр изучения макромолекул (CRM), директором которого он оставался до 1967. С 1961 по 1967 возглавлял кафедру биофизики в Национальном музее естественной истории в Париже. В 1967 году стал руководить центром молекулярной биофизики в Орлеане. С 1960 по 1968 был президентом Рационалистского союза.

Награды 

 первый лауреат премии Хольвека, 1946

Память 

Именем ученого назван институт Садрона в Страсбурге.

Библиография 

 Dynamic aspect of conformation changes in biological macromolecules, Reidel, 1973

Химики Франции
Физики Франции
Физикохимики Франции
Лауреаты премии Хольвека